Anderton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Anderton – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Anderton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)